Membrilla puede referirse a:

 el municipio español de Membrilla, en la provincia de Ciudad Real; o 
 el nombre común de la planta Cydonia oblonga.